Sakari Lindfors, finski hokejist, * 27. april 1966, Helsinki, Finska.

Lindfors večino kariere branil za klub HIFK Helsinki v finski ligi, skupaj petnajst sezon v dveh delih. S klubom je v sezoni 1997/98 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1988 je bil kot 150. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V zadnjem delu kariere je branil še za klube Graz 99ers v avstrijski ligi, Färjestads BK v švedski ligi in HC Milano v italijanski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo. Skupno je za reprezentanco branil na 111-ih tekmah.

Leta 2005 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu HIFK Helsinki so upokojili njegov dres s številko 35.

Statistika kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 85/86
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska ml. liga
| 85/86
|
|
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
| .924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 20
| 43
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.86
| .885
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.25
| .943
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 39
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.51
| .919
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.40
| .897
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 24
| 34
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.72
| .898
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.53
| .918
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 2
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 42
| 43
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.48
| .896
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.05
| .910
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.38
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 41
| 42
| 0
| 0
| 0
| 8
| 3.48
| .905
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.67
| .880
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 38
| 39
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.43
| .896
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 2
| 2
| 3.12
| .923
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.33
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 39
| 48
| 0
| 0
| 0
| 12
| 3.22
| .902
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.04
| .913
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| '''1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 43
| 48
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.11
| .901
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.76
| .913
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 44
| 47
| 0
| 3
| 3
| 16
| 2.75
| .925
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 3
| 2
| 2.02
| .938
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 38
| 46
| 0
| 2
| 2
| 10
| 2.98
| .913
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 2
| 10
| 3.67
| .890
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 29
| 38
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.20
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 19
| 44
| 0
| 1
| 1
| 35
| 2.44
| .907
|
| 0
| 9
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| EC Graz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.03
| .920
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 21
| 25
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.54
| .908
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.70
| .877
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 23
| 43
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.24
| .907
|
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 01/02
|
| 32
| 54
| 0
| 2
| 2
| 22
| 2.99
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti HC Milano
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih